Nikolaj Nikolaevič Čerepnin – compositore russo
 Aleksandr Nikolaevič Čerepnin – compositore e pianista russo
 Ivan Čerepnin – compositore statunitense
 Serge Čerepnin – compositore statunitense